John Payne kan syfta på:

John Payne (skådespelare) (1912-1989), amerikansk skådespelare
John Payne (musiker), (född 1958) sångare och basist i Asia
John Payne (gravör) (1607-1647), brittisk gravör
John Payne (poet) (1842-1916), engelsk poet
John Payne (martyr) (1532–1582), engelsk katolsk präst som blev martyr